Steckner ist der Familienname von:

 Carl Helmut Steckner (1916–2003), deutscher Maler, Fotograf, Journalist und Regionalforscher
 Cornelius Steckner (* 1948), deutscher Historiker
 Friederike Naumann-Steckner, geborene Naumann (* 1951), deutsche Klassische Archäologin
 Johannes Steckner (* 1966), deutscher Schachspieler